Il primo Gp delle W Series 2019 si è tenuto in Germania, sui circuito di Hockenheimring, il 4 maggio 2019. La gara è partita alle 16:10.

Qualifiche

Gara

Note

Collegamenti esterni 
 

Germania